Antoine Choplin (né en 1962), romancier et poète français
 Grégory Choplin (né en 1980), boxeur professionnel franco-ivoirien
 Jean-Luc Choplin (né en 1950), producteur et directeur de théâtre français
 Jérémy Choplin (né en 1985), footballeur français
 Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin (née en 1959), organiste et improvisatrice française